Омікрон — літера грецької абетки.
 «Омікрон» — приватна студія озвучення та дублювання різноманітної відео-продукції українською та російською мовами.
 Омікрон — штам COVID-19, який вперше був виявлений у листопаді 2021 у країнах Південної Африки.